Quand le terme intensité a un sens plus précis que dans la langue ordinaire (force, puissance), il désigne une mesure ou une quantité définie diversement dans de multiples domaines.

Physique

Électricité et magnétisme 
 L'intensité d'un courant électrique, en ampères (A), désigne un débit de charge électrique.
 L'intensité de champ magnétique, en tesla ou en gauss, peut se définir par le quotient d'une force par le produit d'une intensité électrique et d'une longueur.

Optique 
 L'intensité lumineuse, en candelas (cd), caractérise en photométrie l'éclat d'une source lumineuse ponctuelle.
 L'intensité énergétique, en watts par stéradian (W·sr-1), est l'équivalent en radiométrie de l'intensité lumineuse. Elle exprime la puissance rayonnée émise par unité d'angle solide.

Acoustique 
 L'intensité acoustique désigne la puissance dans une direction définie d'une onde sonore par unité de surface, en watts par mètre carré (W/m²).

Astronomie 
 En astronomie, l'intensité spécifique décrit le rayonnement électromagnétique qui traverse une région donnée. C'est une puissance par unité de surface dans une direction et à une fréquence définies.

Économie 
 L'intensité énergétique en comptabilité énergétique est le quotient de la consommation d'énergie par le produit intérieur brut.
 L'intensité capitalistique est le rapport entre les immobilisations corporelles et la valeur ajoutée.

Physiologie 
 L'intensité respiratoire.

Culture

Télévision 
 , un téléfilm réalisé par Yves Simoneau en 1997.

Radio 
 Intensité est une radio locale française.